Duchowni prawosławni:
 Teoktyst (patriarcha Rumunii)
 Teoktyst (biskup czernihowski)
 Teoktyst (Popow)